Menu bezeichnet:
 in der Deutschschweiz sowie französisch das Menü
 Menu Foods, Tierfutterhersteller
 Menü (Computer), interaktive Benutzerführung bei Computerprogrammen
 Menu (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm von Nick Grinde (1933)
 Operation MENU im Vietnamkrieg

Menu ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Menu (* 1963), Schweizer Rennfahrer
 Heinrich Menu von Minutoli (1772–1846), preußischer Generalmajor, Prinzenerzieher, Entdecker und Altertumsforscher Schweizer Herkunft
 Jan Menu (* 1962), niederländischer Jazzmusiker
 Jean-Christophe Menu (* 1964), französischer Comiczeichner

Siehe auch
 The Menu, US-amerikanischer Spielfilm von Mark Mylod (2022)